Цей список включає найбільші за кількістю загиблих катастрофи в історії авіації. Катастрофи розташовані за спаданням загального числа загиблих у пригоді. Якщо число загиблих збігається, то пріоритет має більш рання катастрофа. Число загиблих визначається додаванням загиблих на борту повітряного судна із загиблими на землі. Якщо людина загинула після 30 днів з моменту події, то це класифікується як «шкода здоров'ю зі смертельним результатом», тому вона не враховується як загибла. Зіткнення повітряних суден розглядається як одна подія.

Варто відзначити, що хоча в списку присутні терористичні акти 11 вересня 2001 (катастрофи двох Boeing 767 у Нью-Йорку і одного Boeing 757 у Вашингтоні), згідно з NTSB вони не потрапляють під визначення «авіаційна катастрофа». Тому найбільшою катастрофою окремого літака вважається катастрофа Boeing 747 під Токіо, що відбулася 12 серпня 1985 (520 загиблих). Найбільшою авіаційною катастрофою в історії вважається подія 27 березня 1977 - зіткнення в аеропорту Лос-Родеос (583 загиблих).

Список 
 Кількість загиблих — загальне число загиблих у катастрофі, за винятком смертельно поранених (загинули пізніше, ніж через 30 днів).
 Дата — вказана за часовим поясом місця катастрофи.
 Ілюстрація — зображення повітряного судна.
 Повітряне судно — тип повітряного судна.
 Оператор — компанія, яка виконувала рейс.
 Місце — місце катастрофи.
 Країна — країна, в якій сталася катастрофа (на момент події).
 Коментар — короткий опис катастрофи.

Мапа 
Мапа місць катастроф (нумерація згідно зі списком)

Див. також
 Списки катастроф
 100 найбільших авіаційних катастроф

Примітки

Авіакатастрофи